Gyda duńska (Gytha) – żona jarla Eryka z Lade,
 Gytha z Wessex – angielska księżniczka, żona Włodzimierza Monomacha,
 Gytha Ogg – postać z cyklu Świat Dysku Terry'ego Pratchetta.